

Sigle 
 California Institute of Technology  – università statunitense
 Carnegie Institute of Technology  – conosciuto ora come Carnegie Mellon University di Pittsburgh, università statunitense
 Chiba Institute of Technology  – università giapponese
 Compagnia Italiana Turismo
 Consorzio Intercomunale Trasporti
 Metilcloroisotiazolinone rip .,.

Codici 
 CIT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Şımkent, Şımkent, Kazakistan

Altro
 Cit (coscienza)  – termine sanscrito per indicare «coscienza» o «risveglio» (vedi Bodhi)